Гамбија има осам области локалне управе. То су:
 Банџул
 Басе
 Брикама
 Џанџанбурех
 Канифинг
 Кереван
 Кунтаур
 Манса Конко

Види још 
 Административна подела Гамбије

Административна подела Гамбије